Владимир Димитров може да се отнася за:

 Владимир Димитров (1870 – ?), деец на ВМОК
 Владимир Димитров (1882 – 1944), български политик и адвокат
 Владимир Димитров, български общественик и кмет на Крушево
 Владимир Димитров (1968), български шахматист
 Владимир Димитров, български актьор
 Владимир Димитров – Майстора (1882 – 1960), виден български художник
 Владимир Димитров (треньор) - (р. 1972 г.) треньор по футбол, старши треньор на ФК Струмска слава (Радомир)